Kébir (كبير Kabīr) est un mot arabe signifiant « grand », et entrant dans la composition d'un grand nombre de mots, dont :
Mers el-Kébir, le « grand port »  
Ksar el-Kébir, la « grande forteresse »
L’Aïd el-Kebir, « la grande fête »)
Kébir est le nom d'un héros et d'une série de bande dessinée française, c'est la version française de la BD turque Karaoglan